ТГГ — многозначная аббревиатура:
 ТГГ — тербий-галлиевый гранат (Tb3Ga5O12)
 ТГГ — турбина главного генератора (на ледоколе)

См. также 
 ТГГ — Татарский государственный гуманитарный институт
  — аббревиатура латиницей